Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2014 de l’Open d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sara Errani et Roberta Vinci battent Ekaterina Makarova et Elena Vesnina en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
Australie Double dames
Tennis en Australie en 2014
Tennis en janvier 2014